Kanigoro kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kanigoro (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta), 
 Desa Kanigoro (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,63, long 111,55), 
 Desa Kanigoro (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,67, long 112,81), 
 Desa Kanigoro (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,95, long 111,99), 
 Kecamatan Kanigoro, distrikt, Jawa Timur, 
 Kelurahan Kanigoro, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar